Шамоцин:

 Шамоцин — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Ходзеский повят.
 Шамоцин — гмина (волость) в Польше, входит в Ходзеский повят, Великопольское воеводство.